Lecoq kan som auktorsförkortning betyda:

 Henri Lecoq
 Jean-Claude Lecoq

Robotskapade auktorsförkortningar